Lehti est un patronyme, terme signifiant magazine en finnois et pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1944), homme d'affaires finlandais

Périodique
, magazine informatique finlandais
, magazine d'intérêt général finlandais
Kansan Lehti, journal social-démocrate finlandais
, magazine hebdomadaire finlandais
Virallinen lehti, journal officiel de Finlande

Homonymie de patronyme